Pégot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bertrand Pégot (1750-1827), né à Saint-Gaudens, homme politique français ;
 Guillaume Alexandre Thomas Pégot (1773-1858), né à Saint-Gaudens, général de brigade à l'époque des guerres napoléoniennes ;
 Jean Gaudens Pégot ou Jean Pégot (1774-1819), né à Saint-Gaudens, fils de Bertrand Pégot, militaire français ;
 Jean-Bertrand Pégot-Ogier, plus connu comme Jean Pégot (1877-1915), cycliste français dont la famille est originaire de Saint-Gaudens ;
 Jean-Baptiste Pégot-Ogier (1794-1874), homme politique français.

Pegot
Patronyme français